Blümer ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Blümer, deutscher Baumeister
 Wilhelm Blümer (* 1959), deutscher Altphilologe

Siehe auch:
 Plümer
 Blümner